Eunus est un nom propre qui peut désigner :

 Eunus († ), ou Eunous, esclave natif de Syrie, chef de la première guerre servile, révolte des esclaves contre les Romains.
 Eunus († 250), serviteur de Julien, martyrs en Égypte ; saint catholiques fêtés localement le 27 février.

Références